El nombre Naum puede referirse a:
 San Naum de Preslav, religioso y escritor medieval búlgaro.
 Naum Gabo, escultor ruso-británico.
 Naum Sekulovski, futbolista australiano.
 Naum, motor de ajedrez.